Sällström ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Sällström (1870–1951), schwedischer Segler
 Johanna Sällström (1974–2007), schwedische Schauspielerin
 Linda Sällström (* 1988), finnische Fußballspielerin